Чунчукмиль () — руины крупного города цивилизации майя, расположенные на западе современного мексиканского штата Юкатан. Город длительное время оставался неизвестным для исследователей, хотя известный путешественник и писатель Джон Ллойд Стефенс находился всего в нескольких километрах от руин во время своего исторического путешествия по полуострову Юкатан и даже встречался с владельцем близлежащего поместья. Причиной того, почему исследователи не обращали внимания на Чунчукмиль, является практически полное отсутствие сохранившихся крупных монументов (стел, скульптур и др.). Отсутствие таких памятников, возможно, говорит о том, что Чунчукмиль не был обычным городом с правителем во главе, но скорее торговым центром, перевалочным пунктом для межрегиональной торговли между побережьем Мексиканского залива и внутренней частью Юкатана.

См. также 
 Майя (цивилизация)
 Чичен-Ица
 Паленке
 Ушмаль

Примечания

Ссылки 
 Prehistory of Chunchucmil A summary of the prehistory of ancient Chunchucmil, also containing a link to the modern history of Hacienda Chunchucmil. These summaries were created to assist volunteers who provided free medical, dental, and construction services to the modern village in 2002.
 Pakbeh Regional Economy Program General summary of Chunchucmil, including current project goals of the «Pakbeh Regional Economy Program» directed by Bruce Dahlin.
 Digital reconstruction of Chunchucmil Digital reconstructions of one neighborhood within Chunchucmil using the «Unreal Runtime» 3D engine.
 Mayaquest visit Brief notes by the «Mayaquest» team as they visited Chunchucmil in their tour of the Maya region.

Юкатан
Археологические объекты в Мексике
Города майя
Населённые пункты по алфавиту